Hinterreiter ist der Name von

 Hans Hinterreiter (1902–1989), Schweizer Maler und Grafiker
 Peter Hinterreiter (* 1950), österreichischer Motocross- und Rallyefahrer sowie Reiseveranstalter